

Уйвайка — річка в Удмуртії, права притока Ітінки
 Уйвайка — річка в Удмуртії, права притока Уви

Дивись також 
 Узвайка
 Уйвай
 Уйвай-Медла
 Середній Уйвай